

Patronymes 
Kibaltchitch () est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Nikolaï Ivanovitch Kibaltchitch  (1853-1881), anarchiste russe ;
Viktor Lvovitch Kibaltchitch (1890-1947), plus connu sous le nom de Victor Serge, écrivain révolutionnaire belge d'origine russe, neveu du précédent ;
 Vladimir Viktorovitch Kibaltchitch Roussakov (1920-2005), peintre mexicain d'origine russe, fils du précédent.

Patronyme russe